Köhrbrück ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Köhrbrück (* 1967), deutscher Leichtathlet
 Svea Köhrbrück (* 1993), deutsche Leichtathletin